Sommariva bezeichnet:

 Sommariva del Bosco, einen Ort in der Provinz Cuneo in der Region Piemont
 Sommariva Perno, einen Ort in der Provinz Cuneo in der Region Piemont

Sommariva ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo d’Anna de Sommariva († 1428), italienischer Kardinal der Römischen Kirche
 Giuseppe Sommariva (1761–1829), italienischer Geistlicher und Bischof von Modena
 Hannibal Marquis Sommariva (1755–1829), österreichischer General
 Lorenzo Sommariva (* 1993), italienischer Snowboarder